BeNe Ladies Tour 2016 var den tredje udgave af BeNe Ladies Tour, et etapeløb i Holland og Belgien for kvinder. Løbet er af UCI klassificeret som et kategori 2.2 løb og blev afholdt mellem 15. og 17. juli 2016.

Etaper

Oversigt

1. etape 
15. juli 2016, – Philippine til Philippine,

Etape 2a 
16. juli 2016 – Sint-Laureins til Sint-Laureins,

Etape 2b 
16. juli 2016 – Sint-Laureins til Sint-Laureins, (ind. enkeltstart)

3. etape
17. juli 2016 – Zelzate til Zelzate,

Trøjernes fordeling gennem løbet

Referencer 

BeNe Ladies Tour
Cykelløb i 2016